Lauda Sion Salvatorem («Ла́уда Си́он Сальвато́рем», с лат. «Хвали, Сион, Спасителя») — секвенция, приуроченная к католическому Празднику Тела и Крови Христовых. Автор текста — Фома Аквинский. Автор музыки неизвестен. Древнейшие рукописи, содержащие нотированную секвенцию, относятся к XIII веку.

Текст 
Стихи написаны четырёхстопным хореем. Первые 18 строф — типичные для поздней секвенции терцины с типичной рифмовкой: первые две строки на одну рифму, третья — на другую, единую с последней строкой следующей строфы. Строфы 19-22 четырёхстрочные, строфы 23-24 пятистрочные, с тем же принципом рифмовки (вся строфа на одну рифму кроме последней строки, которая рифмуется с последней строкой следующей строфы).

Музыка 
Мелодия секвенции, написанная в VII церковном тоне, по всей вероятности, более древнего происхождения, чем её текст. Она обнаруживает большое сходство с мелодией, на которую распета секвенция «Laudes crucis» Адама Сен-Викторского (XII век). Распев текста преимущественно силлабический. Как обычно в поздней секвенции, одна и та же мелодия используется для двух соседних строф (структурное единство которых подчёркивается единой для последних строк рифмой), затем обновляется в каждой последующей паре строф. Своеобразие мелодическому контуру и музыкальной форме секвенции придаёт фраза, на которую распета третья строка в строфах 1-2 — мало того, что она охватывает тритон в прямом движении  (a-h-a-g-f-g-g), она ещё и точно повторяется в 3-5, 7, 9 и 10 строфах.

Рецепция 
На текст секвенции писали многие композиторы, в том числе А. Брюмель (в технике alternatim; нечётные строфы — традиционная монодия, чётные — полифоническая обработка cantus firmus), О. ди Лассо (мотеты на отдельные строфы), Дж. П. да Палестрина (три мотета и месса на тему секвенции), Т. Л. де Виктория, К. Монтеверди, Д. Букстехуде (кантата BuxWV 68), Л. Керубини, Ф. Мендельсон, Э. Раббра. Фрагмент оригинальной мелодии включён в III часть симфонии «Художник Матис» П. Хиндемита.

Примечания

Литература 
 Johner D. Zur Melodie der Fronleichnam-Sequenz // Benediktinische Monatsschrift 21 (1939), SS. 270–277.
 Hiley D. Western plainchant: a handbook. Oxford: Oxford University Press, 1993, pp.172–195.
 См. также литературу см. при статье «Секвенция».

Ссылки 
 Секвенция «Lauda Sion» в средневековых рукописях (конкорданс в базе данных Cantus)
 Транскрипция секвенции «Lauda Sion» по рукописи I-Pc C55 (XIV век)

Католические секвенции
Музыка Средневековья